Grauert är ett efternamn:
 Hans Grauert (1930–2011), tysk matematiker
 Héctor Grauert (1907–1991), Montevideo), uruguayansk politiker
 Heinrich Wilhelm Grauert (1804–1852), tysk historiker
 Hermann von Grauert (1850–1924), tysk historiker
 Julio César Grauert (1902–1933), , uruguayansk politiker 
 Ulrich Grauert (1889–1941), tysk officer

tyska efternamn